Prvenstvo Jugoslavije u ragbiju za 1987./88. je osvojio Partizan iz Beograda.

Ljestvice

A grupa

Izvori 
 Arambašić Vjekoslav i dr: 50 godina Nade: 1959. – 2009., Split, 2009.

1987-88